Алекса́ндр Луки́н:
 
 Лукин, Александр Лукич (1882—1959) — советский археолог и краевед.
 
 Лукин, Александр Павлович (1894—1963) — советский военачальник, полковник.
 Лукин, Александр Петрович (1883—1946) — офицер военно-морского флота Российской империи, морской писатель.